Ghosting steht für:

 Geisterbild, einen Darstellungsfehler bei Bildschirmen
 das unerwünschte gegenseitige Blockieren von Tastaturtasten, siehe Tastatur#Key Rollover
 Ghosting (Beziehung), den unangekündigten Kontaktabbruch durch eine Person, die man bis zu diesem Zeitpunkt gedatet hatte oder mit der eine Beziehung bestand
 Ghosting (Band), eine ehemalige deutsche Band